Джон Моррис ( или  — от ):'''
  (?—1672) — английский пират.
  (1810—1886) — британский геолог, профессор Университетского колледжа Лондона, обладатель медали Лайеля (1876).
  (1855/1862 — после 1894) — американский морской пехотинец, кавалер Медали Почёта за спасение утопающего.
  (1866—1946) — американский католический священник, епископ Литл-Рока (1907—1946).
  (1895—1980) — британский журналист и антрополог, глава Дальневосточной службы (1943—1952) и 3-й программы (1952—1958) BBC.
  (1896—1979) — британский юрист, член Высокого суда (1945—1951) и Апелляционного суда (1951—1960) Англии и Уэльса.
  (1902—1956) — австралийский юрист, председатель Верховного суда Тасмании (1940—1956).
 Моррис, Джон (1916—2017) — американский фоторедактор, журналист и писатель.
  (1921—2013) — американский военный деятель, командир Инженерных войск США (1976—1980).
  (1926—2018) — американский композитор киномузыки, номинант на премию «Оскар» в категориях «Лучшая песня» (1975) и «Лучшая музыка» (1981).
  (род. 1931) — британский политик и юрист, член Палаты общин Великобритании (1959—2001), Генеральный атторней Англии и Уэльса (1997—1999), канцлер Университета Южного Уэльса (с 2013).
  (1936—2013) — австралийский политик, член Сената Австралии (1985—1990).
  (род. 1941) — американский бейсболист, игравший на позиции питчера в составе клуба Главной лиги бейсбола «Милуоки Брюэрс» и других.
  (род. 1942) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (род. 1950) — новозеландский футболист и педагог, обладатель Кубка наций ОФК в составе национальной сборной (1973), председатель Футбольной ассоциации Новой Зеландии (2002—2008), директор Оклендской гимназии (1994—2012).
  (род. 1960) — американский бейсболист, игравший на позиции аутфилдера в составе клуба Главной лиги бейсбола «Сент-Луис Кардиналс» и других.
  (род. 1964) — британский крикетчик, обладатель Кубка Benson & Hedges в составе клуба «Дербишир» (1993), главный тренер клуба (2007—2011).
  (род. 1966) — американский хоккеист, игрок клубов Национальной хоккейной лиги и сборной США.
 Моррис, Джон (род. 1978) — канадский кёрлингист.
  (род. 1980) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Национальной регбийной лиги в составе клуба «Ньюкасл Найтс» (2001).
  (род. 1984) — американский актёр озвучивания, известный по роли Энди в серии мультфильмов «История игрушек».
  — британский игрок в боулз, чемпион Игр Британской Империи и Содружества 1958 года в паре с Ричардом Пилкингтоном.
 Моррис, Джон Роберт (англ., 1913—1977) — английский историк.
  (1803—1895) — американский энтомолог и лютеранский священник, председатель Общего Синода (1843, 1883).
  (1842—1902) — британский военный деятель, командир Королевской морской пехоты (1900—1902).
  (1798—1858) — британский индолог, служащий Британской Ост-Индской компании, член Королевского общества (с 1831).
  (1914—1993) — американский гинеколог, разработчик средств экстренной контрацепции, профессор Йельской медицинской школы.
  (1889—1987) — американский католический священник, апостольский префект Пхеньяна (1930—1936).
  (1916—1999) — ведущий детских передач о животных на телеканале BBC.
 Моррис, Джонни (1923—2011) — английский футболист.
  (род. 1935) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Чикаго Беарз» (1963).